Bindi (decoratie), traditionele decoratie die wordt gebruikt door Hindoevrouwen
 Bindi (boek), boek van Maria Mosterd
 Bindi Bindi, plaats in Australië

Personen
 Umberto Bindi
 Emanuele Bindi
 Roland Bindi, Belgisch-Congolese muzikant